Watergate (engl. Schleuse) steht für:
 Watergate-Affäre, zwang US-Präsident Richard Nixon zum Rücktritt 
 Watergate-Gebäudekomplex, nach dem die Watergate-Affäre benannt wurde
 Watergate (Club), Club in Berlin
 Watergate (Band), Dance-Projekt der 1990er Jahre
 Water Gate, früherer Name des St Thomas’s Tower
 Watergate (Florida), Ort im US-Bundesstaat Florida